

Astronomia 
 9764 Morgenstern – asteroide della fascia principale

Persone 
 Oskar Morgenstern (1902-1977) – economista austriaco
 Alois Morgenstern (1954) – sciatore austriaco
 Maia Morgenstern (1962) – attrice rumena
 Barbara Morgenstern (1971) – musicista e cantante tedesca
 Marco Morgenstern (1972) – sciatore tedesco
 Thomas Morgenstern (1986) – sciatore austriaco
 Ališer Morgenštern (1998) – rapper e youtuber russo

Pagine correlate 
 Wie schön leuchtet der Morgenstern

Altri progetti